William Moseley ist der Name folgender Personen:

* William Moseley (Schauspieler) (* 1987), britischer Schauspieler
 William A. Moseley (1798–1873), US-amerikanischer Politiker
 William Dunn Moseley (1795–1863), US-amerikanischer Politiker